

Francia 
 Bischheim – comune del dipartimento del Basso Reno (Alsazia)

Germania 
 Bischheim – comune del circondario Donnersbergkreis (Renania-Palatinato)